Б, б — вторая буква, заглавная и прописная, всех славянских и большинства прочих кириллических алфавитов. Также может означать:

Транспорт 
 Паровоз Б — серия скоростных пассажирских паровозов Брянского завода, выпускалась в 1907—1914 годах.
 Б — тип вагонов метро.
 Б — автобусный (бывший троллейбусный) маршрут в Москве.

См. также 
 Б-3
 Буки (значения)
 B (латиница)
 Класс «Б» первенства СССР по футболу